Васи́лис Кирья́кович Хадзипанаги́с (; 26 октября 1954, Ташкент) — советский и греческий футболист, полузащитник и нападающий. Мастер спорта СССР.

Биография 
Родился в семье политических иммигрантов, киприота и гречанки, перебравшихся из Салоник в Ташкент в 1949 году.

Вскоре после дебюта в составе «Пахтакора» был приглашён в молодёжную сборную СССР. Вызывался в главную сборную, но не провёл в её составе ни одного матча. В 1975 году провёл 4 матча и забил один гол в отборочном турнире к Олимпийским играм 1976 года в составе олимпийской сборной.

22 ноября того же года прибыл в Салоники, где начал выступления за «Ираклис». Первый матч за клуб провёл 7 декабря, последний — 26 октября 1991 года, в Кубке УЕФА против «Валенсии», в день своего 37-летия.

6 мая 1976 года сыграл в составе сборной Греции в товарищеском матче против сборной Польши. Далее выступать за сборную Греции не смог в связи с выступлениями за молодёжные сборные СССР.

В июне 1984 года выступал в составе сборной мира вместе с Францем Беккенбауэром, Марио Кемпесом и Кевином Киганом в матче против команды «Нью-Йорк Космос».

Забил шесть мячей прямым ударом с углового в официальных играх. 14 декабря 1999 года 45-летний Хадзипанагис сыграл за сборную Греции в своём прощальном матче с командой Ганы (1:1).

В ноябре 2003 года был признан Греческой футбольной федерацией лучшим футболистом Греции последнего полувека. На церемонии вручения Хадзипанагис сказал, что сожалеет о том, что сыграл за сборную только один официальный матч и не выступал в более сильном чемпионате.

Карьера

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Пахтакор»
Игроки ФК «Ираклис»
Футболисты Греции
Игроки сборной Греции по футболу